Лос Коразонес има више значења:

 Лос Коразонес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Коразонес, Ел Ретиро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Коразонес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Коразонес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Коразонес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Коразонес (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Коразонес (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику